Stati Uniti d'America
 Ridgeville – città della Contea di Etowah, Alabama
 Ridgeville – città della Contea di Dorchester, Carolina del Sud
 Ridgeville – città della Contea di Randolph, Indiana
 Ridgeville – città della Contea di Monroe, Wisconsin